Ел Чанте има више значења:

 Ел Чанте (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чанте (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чанте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику